Алексей Васильевич Минаев: Минаев, Алексей Васильевич (1911—1998) — советский военачальник.
 Минаев, Алексей Васильевич (1923—1974) — советский инженер-конструктор.